Чемпіонат Черкаської області з футболу 2009 — 56 турнір з футболу серед аматорських команд області.

І ліга

Основний турнір 

|}

Бомбардири:

Юнаки 

 

|}

ІІ ліга

Перший етап 

Група "А"

Група "Б"

 
|}

Група "В"

Другий етап

Фінальний етап

Результати 

|}

Команда ЗАТ "Боровицьке" та ФОК "Колос-Златогор" вибороли путівки до І ліги Чемпіонату Черкаської області 2010 року.

Посилання 
 ФФУ. Рада регіонів

Примітки 

Чемпіонат Черкаської області з футболу
2009 у футболі
2009 в українському спорті
2009 у Черкаській області